СЗАО — многозначное понятие

 Северо-Западный административный округ
 Самарский завод аэродромного оборудования
 Совместное закрытое акционерное общество